M24 kan syfta på: 

 M24 (TV-kanal) – en lokal TV-kanal i Köping och Kungsör
 M24 Chaffee – en stridsvagn
 HMS M24 – en svensk minsvepare
 M24 – en dimension för skruvar och muttrar med M-gänga
 Messier 24 – ett stjärnmoln i stjärnbilden Skytten